Birchwood (Warrington), een plaats in het bestuurlijke gebied Warrington, in het Engelse graafschap Cheshire.
 Birchwood (Wisconsin), een plaats (village) in de Amerikaanse staat Wisconsin